Флоренсио-Вильярреаль () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в городе Крус-Гранде. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 20 175 человек.

Общие сведения 
Название Florencio Villarreal было дано муниципалитету в честь .

Площадь муниципалитета равна 284 км², что составляет 0,45 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Текоанапой и Аютла-де-лос-Либресом, на востоке с Куаутепеком и Копалой, на западе с Сан-Маркосом, а на юге омывается водами Тихого океана.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 2 ноября 1899 года, в его состав входит 49 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 52,2 %, промышленность и строительство — 10,8 %, сфера обслуживания и туризма — 35,2 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98 %;
 водоснабжение: 67,1 %;
 водоотведение: 72 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 археологическая зона вблизи Пико-дель-Монте, где найдены осколки культуры Йопе(es);
 пляжи вокруг лагуны Чаутенго.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро